Сарданапа́л — мифический царь Ассирии, персонаж древнегреческой мифологии.  
 «» — пьеса Джорджа Байрона (1821).
 «» — кантата Гектора Берлиоза (1830).
 «» — неоконченная опера Ференца Листа (1846 — ок. 1855).
 «Сарданапал» — опера Викторена Жонсьера (1867).
 «Смерть Сарданапала» — картина Эжена Делакруа (1827, Луврский музей).

Другое 

 Сарданапал — эпизодический персонаж книги Н. Н. Носова «Незнайка на Луне», лысый читатель, утверждавший, что деньги похитили полицейские